Красный квадрат:

 Красный квадрат — картина Казимира Малевича.
 Красный квадрат (игра) — компьютерная игра-тренажёр.
 Красный квадрат (телекомпания) — телекомпания, производитель ряда передач для Первого канала.
 Красный квадрат (телепередача) — телепрограмма Александра Любимова, выходившая в 1992—1993 гг.
 «Красный квадрат» («Красный прямоугольник») — загадочный астрономический объект с нехарактерной для Вселенной резко выраженной прямоугольной формой. Обнаружен в 1973 году. Расположен (согласно имеющимся оценкам) в 2300 световых лет от Земли в созвездии Единорога.
 «Сарканайс квадратс» («Красный квадрат») — прежнее (до 1991 года) название футбольного клуба «Квадратс» из города Рига.

Примечания